Села:
 Кононівка — Київська область, Білоцерківський район
 Кононівка — Луганська область, Біловодський район
 Кононівка — Полтавська область, Лубенський район
 Кононівка — Черкаська область, Золотоніський район
Селище:
 Кононівка — Черкаська область, Золотоніський район

Залізниця:
 Кононівка — залізнична станція Південно-Західної залізниці